The Gruffalo ist der Originaltitel von:

 Der Grüffelo, Kinderbuch aus dem Jahr 1999
 Der Grüffelo (Film), Fernsehfilm aus dem Jahr 2009